Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Wayne Ferreira e Mark Kratzmann 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (primo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Danie Visser /  Laurie Warder (secondo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno)

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 John Fitzgerald /  Javier Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1993